Срђан Шћепановић (Нови Сад, 23. октобра 1998) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Спартак из Суботице.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Пролетер Нови Сад
 Прва лига Србијеː 2017/18.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1998.
Спортисти из Новог Сада
Српски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери Јавора
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије